Buddy Bears - Exposição Internacional de Arte
16155 Buddy (asteroide)

Pessoas
Buddy Rich
Buddy Roemer
Buddy Holly
Buddy Collette
Buddy Valastro, apresentador de reality show de TV